Diocles puede hacer referencia a:
Diocles, rey mitológico de Faras.
Diocles, rey mitológico de Eleusis que fue engañado por Teseo, el cual consiguió después reconquistar Eleusis a Megara y derrotar a Escirón
El emperador romano Diocleciano, nacido con el nombre de Diocles.
Diocles de Caristo, médico griego del 
Diocles de Cnido, filósofo griego que escribió una obra citada por Eusebio.
Diocles de Corinto, ganador de la carrera al estadio de la decimotercera Olimpiada en el 728 a.C.
Diocles, matemático griego que vivió entre el  y principios del , famoso por la cisoide que lleva su nombre.
Diocles de Magnesia, escritor griego autor de obras sobre filósofos antiguos, citado por Diógenes Laercio
Diocles de Mesenia, ganador de la carrera al estadio de la séptima Olimpiada en el 752 a.C.
Diocles de Pepareto, historiador griego del , autor de una Historia sobre la fundación de Roma que fue comentada por Plutarco.
Diocles de Síbaris, poeta cómico griego.
Diocles de Siracusa, político y legislador de Siracusa en el 
Diocles, uno de los Treinta Tiranos que gobernaron Atenas en el año 404 a.C.
Cayo Apuleyo Diocles, auriga romano.